Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2010 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Vania King et Yaroslava Shvedova battent Elena Vesnina et Vera Zvonareva en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2010
Wimbledon Double dames
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010
Tennis en juillet 2010